Rădeni, comune della Moldavia nel distretto di Strășeni
 Rădeni, comune della Moldavia nel distretto di Călărași